Baskien runt 2021 var den 60:e upplagan av det spanska etapploppet Baskien runt. Cykelloppets sex etapper kördes mellan den 5 och 10 april 2021 i Baskien. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av slovenska Primož Roglič från cykelstallet Jumbo–Visma.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Baskien runt 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Spanien